Иныш — гидроним в Татарстане:
 Иныш (приток Авлашки) — река в России, протекает в Республике Татарстан, приток Авлашки. 
 Иныш (приток Зая) — река в России, протекает в Республике Татарстан.
 Иныш (приток Свияги) — река в России, протекает в Республике Татарстан.

См. также 
 Инеш
 Иниш